Шушковський — селище у Убінському районі Новосибірської області Російської Федерації.
 Шушковський Олександр Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення.